Gare d'Aquincum peut désigner:
Gare d'Aquincum (HÉV), Ligne H5 du HÉV de Budapest
Gare d'Aquincum (MÁV), Ligne de Budapest à Esztergom